Борис Васильевич (Владимирович) Вака́р (1914 (по другим данным — май 1917) — 19 сентября 1943) — советский оператор документального кино. Лауреат Сталинской премии первой степени (1943).

Биография 
Борис Васильевич Вакар родился в 1914 году. Русский. Член ВЛКСМ. 

В 1939 году после окончания операторского факультета ВГИКа работал
оператором Центральной студии кинохроники. 

22 июня 1941 года после начала Великой Отечественной войны был призван в ряды РККА 22 июня 1941 года, получив воинское звание военинженер 2 ранга. С 1941 года в качестве кинооператора принимал участие в боевых операциях в составе Донского фронта, с июня 1943 года в киногруппе Воронежского, Юго-Западного фронтов, с сентября 1942 года в киногруппе Сталинградского фронта, снимал в Сталинграде и партизанских отрядах. 

1 марта 1943 года «за проявленные доблесть и мужество на фронте борьбы с немецкими захватчиками» Б. В. Вакар был награждён Орденом Красного Знамени

Погиб 19 сентября 1943 года, участвуя в Карпатском рейде С. А. Ковпака.

Киноматериал отснятый Б. В. Вакаром был использован при монтаже известного хроникально-документального фильма «Страницы Сталинградской битвы» (1967 год) и его фамилия указана в титрах этого фильма.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1943) — за съёмки вошедшие в фильм «Сталинград» (1942—1943);
 Орден Красного Знамени (01.03.1943) — за участие в обороне Сталинграда.

Семья 
Брат — Вакар, Игорь Владимирович (1906 — 1977)

Литература 
 Документальное кино XX века. Кинооператоры от А до Я // Автор-составитель: В. И. Горбатский, Изд.: — ; НИИ Киноискусства, 2005 г. — 248 с. — 33 с. — ISBN 5-85646-138-x   
 Создатели фронтовой кинолетописи: биофильмографический справочник // Авт.-сост. А. С. Дерябин. — : Госфильмофонд России, 2015 г. — 1032 с. — ISBN 978-5-905352-09-6
 Их оружие - кинокамера: Кинооператоры в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // сост.: В. И. Желтов, А. А. Лебедев. - : Искусство, 1970 г. — 288 с.

Примечания

Ссылки 
 Борис Вакар//Музей РЦСДФ

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Кинооператоры СССР
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Социалистический реализм